Toponímia:
 El Genís, mas al municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) 
 Can Genís (Agullana)
 Cova d'en Genís o cau d'en Genís, jaciment al municipi de Santa Coloma de Gramenet 
 Mas Genís, masia al municipi de Darnius (Alt Empordà)
 Mas Genís (Masarac), masia al municipi de Masarac (Alt Empordà) 
 Biografies:
 Joan Genís Peres, Peris o Peres (Oriola, ~1548 - 1600?), compositor i músic valencià del Renaixement 
 Josep Genís i Sagrera (1838 – 1898), figura destacada de la indústria surera 
 Martí Genís i Aguilar (Vic, 1847 - 1932), escriptor i farmacèutic.
 Ramon Genís i Bayés (Vic, 1905 - 1959), tecnòleg de la pell
 Salvador Genís i Bech (La Jonquera, 1841 - Pineda de Mar, 1919), pedagog i publicista català